Claude Guillon peut désigner :

 Claude Guillon (?-1629), personne qui fut décapitée pour avoir mangé de la chair en carême ;
 Claude Guillon-Verne (1879-1956), compositeur et chroniqueur musical français ;
 Claude Guillon (1885-1952), homme politique français ;
 Claude Guillon (1952-2023), écrivain français.